

Persone 
 Patroclo di Macedonia, ammiraglio della flotta egizia sotto Tolomeo II
 San Patroclo di Troyes, martire cristiano
 Patroclo di Arles, arcivescovo francese del IV/V secolo
 Patroclo di Crotone, scultore

Altro 
 Patroclo, personaggio dell'Iliade
 Patroclo, prenome italiano
 Patroclo e Menelao, scultura che si trova a Firenze al centro della Loggia dei Lanzi